Clitocybula — рід грибів родини маразмієві (Marasmiaceae). Назва вперше опублікована 1952 року.

Класифікація 
До роду Clitocybula відносять 43 видів:

Примітки

Джерела 
 Métrod, G. 1952. Les Collybies. Revue de Mycologie. 17:60-93 - P.74

Роди грибів
Агарикоміцети
Маразмієві